«Кулак возмездия» или «В когтях орла» () — гонконгский фильм с боевыми искусствами режиссёра , вышедший в 1973 году. Джеки Чан исполнил в фильме второстепенную роль артиста пекинской оперы, пожертвовавшего своей жизнью, сразившись с японскими преступниками.

Сюжет 
Во время Второй мировой войны японская армия оккупировала Северный Китай, в результате чего на той территории от рук оккупантов регулярно погибали китайские патриоты и обычные граждане. Актёр китайской труппы, Тан Цзинфэн, изображает на сцене национального героя Китая Вэнь Тяньсяна с целью побудить горожан бороться с японскими военными. Во время выступления на место прибывают японские военные с намерением взять под стражу актёра, однако в итоге все они погибают после отпора со стороны Цзинфэна и других актёров.

Когда Цзинфэн вместе с другими актёрами пекинской оперы, придя на контрольный пост, видят нападение японцев на рядовых граждан, парень снова крушит японскую армию и уходит.

Японский командир заявляет лояльному китайскому лицу, господину Цзяну, о необходимости схватить или уничтожить всех китайских повстанцев в округе, для чего привлекает к выполнению этой задачи трёх японских военных, среди которых полковник Икеда. В дальнейшем эти трое выполняют миссию под видом обычных горожан. В ходе её выполнения погибают несколько членов китайской семьи, приютившей беглых актёров. Цзинфэн, узнав о случившемся, избивает одного из японской троицы. На улице города появляется объявление о награде тем, кто поможет схватить актёров-беглецов.

Во время прогулки Си Цзы и Цюфэн, выжившие актёр и актриса труппы, попадают в засаду вооружённых японских молодых людей. В результате девушка попадает под арест, а избитому парню удаётся сбежать, найти Цзинфэна и рассказать ему о случившемся.

Тан Цзинфэн отправляется спасать Цюфэн, но, когда приходит в японскую организацию, не успевает спасти девушку, которая до этого подверглась нападкам со стороны японца Икеды, полковника Икеды. Разозлённый Цзинфэн бежит на помощь своим товарищам, и убивает японских бойцов во имя мести за всех своих убитых соратников.

В ролях

Съёмочная группа и технические данные 
 Кинокомпания: Great Earth Film Company
 Продюсер: Хой Нин
 Режиссёр: 
 Режиссёрская группа: Чжу Му, , Ван Кайи
 Оператор: Нгай Хойфун
 Монтажёр: Лян Винчань
 Язык: путунхуа
 Продолжительность: 87 мин.
 Формат фильма: цветной, плёнка 35 мм, формат 2,35:1. Звук – моно

См. также 
 Фильмография Джеки Чана

Примечания

Ссылки 
  
 «Кулак возмездия» на сайте  
 «Кулак возмездия» на сайте 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Военные фильмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах